Bihari Sándor (1855–1906) festőművész
 Bihari Sándor (1900–1984) zeneszerző
 Bihari Sándor (1917–1986) labdarúgó-játékvezető
 Bihari Sándor (1932–2011) József Attila-díjas költő
 Bihari Sándor (1947–2013) festőművész, akvarellista